Нематжан Талипжанович Закиров (род. 1962) — советский и киргизский футболист, тренер. Мастер спорта Кыргызской Республики (2000).

Игровая карьера

Клубная карьера 
Начал заниматься футболом в Кочкор-Ате. В 1979 году получил приглашение в сильнейшую команду Киргизской ССР — «Алга» из Фрунзе. В чемпионате СССР начал играть во второй лиге (восьмая зона) в 1982 году. В 1985-86 годах играл в команде «Алай» Ош. В 1987 году вернулся в «Алгу».

С развалом чемпионата СССР и с появлением чемпионатов независимых стран, в частности чемпионата Киргизии, в 1992 году выехал за рубеж для продолжения игровой карьеры. Два сезона провёл в «Пирине» из болгарского Благоевграда. С начала 1994 года играл в «Левски», выступавшем в группе B. Через два сезона команда вышла в высший дивизион.

В 1997 и 1998 годах играл в казахстанской «Астане». Сезон 1999 года проводит в талдыкорганском «Жетысу».

Под конец карьеры в 2000-01 годах играл в бишкекском СКА ПВО.

Карьера в сборной 
Привлекался в сборную Киргизии, в составе которой провёл 5 игр и забил 1 гол. Единственный мяч был забит в ворота сборной Ирака в матче отборочного турнира к Кубку Азии 2000 года 7 августа 1999 года на душанбинском стадионе «Центральный».

Достижения 
 Серебряный призёр первенства 2 лиги чемпионата СССР — 1983, 1988 1989 
 Серебряный призёр первенства 2 лиги чемпионата СССР — 1987, 1991 
 Чемпион Киргизии — 1992, 2000,2001 
 Обладатель Кубка Киргизии — 1992, 2000,2001

Тренерская карьера 
По окончании игровой карьеры работал тренером. С 2000 по 2003 год возглавлял клуб «Алга». С января 2003 года по декабрь 2005 года, с ноября 2007 года по май 2008 года и с июля 2008 до конца года работал главным тренером сборной Киргизии. С мая по июль 2008 году в Германии учился на курсах тренеров АФК по программе диплома PRO в Германии.

Некоторое время работал с командой первой лиги «Живое пиво». В 2013 году снова руководил тренерским штабом «Алги». В 2014 году выехал в китайский Синьцзян, где работал с молодёжной женской командой Синьцзян-Уйгурского автономного округа. Во второй половине сезона 2017 года тренировал «Алгу». В начале 2018 года назначен главным тренером «Нефтчи» (Кочкор-Ата).

Достижения 
 Чемпион Киргизии — 2000, 2001, 2002 
Обладатель Кубка Киргизии — 2000, 2001, 2002, 2003, 2007, 2019

Примечания

Ссылки 
 
 Нематжан Закиров
 Нематжан Закиров: Я играл в одной команде с Христо Стоичковым

Футболисты СССР
Футболисты Киргизии
Игроки сборной Киргизии по футболу
Игроки ФК «Алга»
Игроки ФК «Алай»
Игроки ФК «Пирин» Благоевград
Игроки ФК «Левски»
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Жетысу»
Футбольные тренеры Киргизии
Тренеры сборной Киргизии по футболу
Тренеры ФК «Алга»
Тренеры ФК «Абдыш-Ата»
Тренеры ФК «Нефтчи» Кочкор-Ата
Мастера спорта Кыргызской Республики